Vitkovac est un toponyme qui peut désigner :
Vitkovac, un village de Serbie situé dans la municipalité d'Aleksinac, district de Nišava ;
Vitkovac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Knjaževac, district de Zaječar ;
Vitkovac, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Kraljevo, district de Raška.